Кайназаров — тюркоязычная фамилия, женская форма Кайназарова.

 Известные носители
 Кайназаров, Валихан Анарбайулы — аким города Туркестан (январь 1998 — октябрь 1999)
 Кайназаров, Жоломбек (1893—1963) — работник сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.
 Кайназаров, Таштанбек (род. 1966) — киргизский футболист.
 Кайназаров, Тулвай (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кайназарова, Суракан (1902—1982) — новатор колхозного производства Киргизской ССР, дважды Герой Социалистического Труда.